Ansell ist der Familienname folgender Personen:

George Ansell (1909–1988), englischer Fußballspieler
William Frank Harding Ansell (1923–1996), britischer Mammaloge

Ansell bezeichnet

Ansell, ein Hersteller für Schutzhandschuhe